

Гідронім 

 Тайн — річка в Англії
 Тайн — річка в Шотландії

Прізвище 

 Ті Джей Тайн ( 1975) — американський актор
 Ульріх Тайн (1930—1995) — німецький актор

Інше 
 Тайн (тан) — вигаданий титул у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна